Овијачик има више значења:

 Овијачик (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Овијачик (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Овијачик (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику